2 miejscowości w Polsce: 
 Obiecanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Obiecanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo